Anwar kan syfta på:

 Anwar – ett namn samt personer med namnet
 Anwar (sångare) (1949–), en indisk sångare
 Anwar al‑Farkadain – stjärna i stjärnbilden Lilla björnen, även känd som Alasco.
 Anwar Tutun – udde i Indonesien.
 Kārēz-e Muḩammad Anwar – underjordisk bevattningskanal i Afghanistan.